O apelido de família Parigot de Sousa pode referir-se a:

 Luís Parigot de Sousa (1894-1947) - médico e médium espírita brasileiro
 Pedro Viriato Parigot de Sousa (1916-1973) - engenheiro civil e político brasileiro, governador do estado do Paraná

Desambiguação